În județul Buzău din România, mai multe localități poartă numele de Poșta:
 Poșta Câlnău, reședința comunei cu același nume
 Poșta, o localitate din comuna Cilibia
 Poșta, o localitate din comuna Topliceni